Kopaonik (Raška)
Kopaonik (berg)